Sant Feliu de Llobregat kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Sant Feliu de Llobregat (kommunhuvudort), Katalonien, Província de Barcelona, 
 Sant Feliu de Llobregat (kommun), Katalonien, Província de Barcelona, 

Robotskapade Spanienförgreningar